Ransonnet-Villez ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Ransonnet-Villez (1843–1899), österreichische Porträtmalerin
 Eugen von Ransonnet-Villez (1838–1926), österreichischer Diplomat und Maler